Uusijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Uusijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Uusijärvi (Gällivare socken, Lappland, 744465-175328), sjö i Gällivare kommun, 
Uusijärvi (Gällivare socken, Lappland, 750190-169777), sjö i Gällivare kommun,  (5,83 ha)
Uusijärvi (Gällivare socken, Lappland, 750404-168580), sjö i Gällivare kommun,  (44,8 ha)
Uusijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (5,83 ha)
Uusijärvi (Karesuando socken, Lappland, 755086-177710), sjö i Kiruna kommun,  (5,54 ha)
Uusijärvi (Karesuando socken, Lappland, 758838-180120), sjö i Kiruna kommun,  (8,28 ha)

Se även
Uujärvi
Nysjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn